Ciołek:

 O człowieku głupim, nierozgarniętym (obraźliwie).
 Młody byczek.
 Roczny samiec żubra, łosia, jelenia, daniela (łowieckie).

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Ciołek – część miasta Kunów
 Ciołek – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków

Osoby 
 Erazm Ciołek (ur. ok. 1230, zm. między 1280 a 1314) – mnich, polski fizyk, matematyk, filozof, twórca podstaw psychologii spostrzegania. Znany także jako Witelon.
 Erazm Ciołek (ur. w 1474, zm. 9 września 1522) – biskup płocki i dyplomata.
 Erazm Ciołek (ur. ok. 1492, zm. 6 grudnia 1546) – opat mogilski, biskup laodycejski i sufragan krakowski.
 Erazm Ciołek (ur. 24 czerwca 1937 w Łodzi, zm. 13 listopada 2012 w Warszawie) – polski fotoreporter.
 Gerard Ciołek (ur. 24 września 1909 w Wyżnicy na Bukowinie, zm. 15 lutego 1966 w Zakopanem – polski architekt ogrodów i krajobrazu, historyk sztuki, żołnierz AK.
 Stanisław Ciołek (ur. 1382, zm. 1437) – biskup poznański, sekretarz królewski.
 Stanisław Ciołek (ur. 1952) – żołnierz w stopniu komandora, pilot wojskowy.
 Włodzimierz Ciołek – polski piłkarz.

Inne 
 Ciołek – herb szlachecki
 Ciołek – rodzaj chrząszczy z rodziny jelonkowatych

Przypisy